Attack!! — студийный альбом Ингви Мальмстина, выпущен в 2002 году.

Список композиций

Американское издание

Бонус

Японское и корейское издание

Бонус

В записи принимали участие 
 Ингви Мальмстин — гитары, клавишные, бас и вокалы на «Freedom Isn’t Free».
 Дуги Уайт — вокалы.
 Derek Sherinian — клавишные.
 Patrik Johansson — ударные.

Альбомы Ингви Мальмстина
Альбомы SPV/Steamhammer
Альбомы PolyGram